Inventar (von , ‚ermitteln‘) steht für

 ein Inventar nach den Vorschriften des Handelsrechts
 ein Nachlassinventar im Erbrecht, siehe Nachlassverzeichnis
 ein publiziertes Findbuch im Archivwesen, siehe Repertorium
 historischer Begriff für einen Systematischen Katalog von Bibliotheken, siehe Systematischer Katalog
 ein publiziertes kunstgeschichtliches Verzeichnis, siehe Inventarisation
 die historische Ausstattung eines Baudenkmals, siehe Baudenkmal
 die Gesamtheit einer archäologischen Fundstätte vor allem in der Ur- und Frühgeschichte, siehe Ur- und frühgeschichtliche Terminologie und Systematik#Inventar
 den Hausrat in einer Wohnung,

Landwirtschaft:
 das lebende Inventar, insbesondere das Vieh und die Haustiere, siehe lebendes Inventar
 das tote Inventar, insbesondere die Einrichtungsgegenstände und Betriebsmittel, siehe totes Inventar

Psychologie:
 ein Verzeichnis bestimmter Kriterien zur Durchführung von Tests, z. B.
 Inventar zur Erfassung Interpersonaler Probleme
 Inventar depressiver Symptome

Computerspiele:
 die Gesamtheit aller Spielgegenstände, die eine Spielfigur mit sich trägt, siehe Item (Computerspiel)

Siehe auch:
 Verzeichnis